Kilsfjorden er navnet på to fjorde og en sø i Norge:

 Kilsfjorden (Volda) – en fjord i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.
 Kilsfjorden (Kragerø) – en fjord i Kragerø kommune i Telemark fylke.
 Kilsfjorden (Tinn) – en sø i Tinn kommune i Telemark.